Assis peut faire référence à :
 adjectif faisant référence à la position assise,

Toponyme 

 Assis, une ville de l'État de São Paulo au Brésil,

Patronyme 

 , un joueur de football brésilien ayant évolué au Fluminense Football Club et au Clube Atlético Paranaense,
 Éder Aleixo de Assis, un ancien joueur de football brésilien,
 Francisco Assis, un homme politique portugais,
 , un musicien brésilien,
 João Alves de Assis Silva, dit Jô, est un footballeur brésilien né en 1987 ;
 Joaquim Maria Machado de Assis, un écrivain brésilien,
 Nuno Assis, un joueur de football portugais,
 Roberto Assis Moreira, le frère du joueur de football Ronaldinho,